Alphonse Buhot de Kersers (1835-1897) : historien, archéologue et numismate français ;
 Félix Buhot (1847-1898) : peintre, graveur et illustrateur français ;
 Jean Buhot (1885-1952) : peintre, graveur et illustrateur français, fils du précédent ;
 Marc Buhot de Launay (1949- ) : philosophe français.